

Волтон — округ, штат Джорджія
 Волтон — округ, штат Флорида